Мојотепек има више значења:

 Мојотепек, Мојотепек де Хуарез (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Мојотепек (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Мојотепек (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику